Emmering kan syfta på:

 Emmering, Landkreis Ebersberg – kommun i Landkreis Ebersberg, Bayern
 Emmering, Landkreis Fürstenfeldbruck – kommun i Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern